Rok es un nombre propio masculino esloveno. Puede referirse a:

 Rok Drakšič, judoca esloveno.
 Rok Marguč, snowboarder esloveno.
 Rok Flander, snowboarder esloveno.
 Rok Stipčević, baloncestista croata.
 Rok Petrović, esquiador esloveno (fallecido).
 Rok Perko, esquiador esloveno.